Раус — многозначный термин:
 Раус (, от  — «изнутри наружу») — высокий балкон над входом в ярмарочный балаган.
 Раус, Расселл (1913—1987) — американский сценарист, режиссёр и продюсер, более всего известный своими фильмами 1950-х годов.
 Раус, Фрэнсис Пейтон (более известен как Роус; 1879—1970) — американский патолог, лауреат Нобелевской премии.
 Раус, Эрхард (1889—1956) — немецкий военачальник.
 Раус, Эдвард Джон (1831—1907) — английский механик и математик.

См. также 

 Теорема Рауса — Гурвица — теорема определяющая устойчивость многочлена по Гурвицу.